Галанте:

 Галанте, Инесса (род. 1954) — латвийская оперная певица.
 Галанте, Фабио (род. 1973) — итальянский футболист, защитник.

См. также 
 Галант